André Lacroix (1908-1992) – tennista belga
 André Lacroix (1921) – pentatleta francese
 André Lacroix (1945) – hockeista su ghiaccio canadese